Das Midland Bank Championships 1991 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Brighton. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 22. bis 27. Oktober 1991 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Zina Garrison mit 5:7, 6:4 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Pam Shriver / Natallja Swerawa mit 6:1 und 6:2 gegen Zina Garrison / Lori McNeil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Brighton